All Because Of You — сингл проекту Річі Блекмора та його дружини Кендіс Найт Blackmore's Night, що увійшов до третього студійного альбому гурту — Fires at Midnight

Список композицій 
 «All Because Of You» — 03:37
 «Home Again» — 5:25

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт Кендіс Найт 
 Російський Фен-клуб

Примітки 

Сингли 2001